Laurel Canyon peut désigner :
 Laurel Canyon, un quartier de Los Angeles
 Laurel Canyon, un film réalisé en 2002 par Lisa Cholodenko